El nombre Carlotta se ha utilizado nueve ciclones tropicales en el Pacífico Oriental y uno en el Pacífico Sur.

Pacífico Oriental 
 Huracán Carlotta (1967)
 Huracán Carlotta (1971)
 Huracán Carlotta (1975)
 Huracán Carlotta (1978)
 Tormenta tropical Carlotta (1982)
 Huracán Carlotta (1988)
 Huracán Carlotta (1994)
 Huracán Carlotta (2000)
 Huracán Carlotta (2006)
 Huracán Carlotta (2012)

El nombre volverá a usar de nuevo en la temporada de 2018

Pacífico Sur 
 Ciclón Carlotta (1972)